Южная Корея на зимних Паралимпийских играх 2014 года представлена 27-ю спортсменами в четырёх видах спорта.

Состав сборной и результаты выступлений

Кёрлинг на колясках 

Состав

Круговой турнир

Следж-хоккей 

Страны на зимних Паралимпийских играх 2014 года